Людмил Георгиев може да се отнася до:
 Людмил Георгиев (1930-2003) – музикант инструменталист и музикален педагог;
 Людмил Георгиев (р. 1950) - български икономист, специалист в областта на публичната администрация, професор, ректор на Нов български университет;
 Людмил Георгиев (р. 1960) – български психолог и социолог, професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Пояснителни страници